Mit Tarqeq bezeichnet man:

 den Mondgeist aus der Mythologie der Inuit: Tarqeq (Mythologie)
 einen Mond des Planeten Saturn: Tarqeq (Mond)